2 miejscowości w Polsce:
 Poborowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Poborowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lubomino